Hans Poser ist der Name folgender Personen:

* Hans Poser (Geograph) (1907–1998), deutscher Geograph
 Hans Poser (Komponist) (1917–1970), deutscher Komponist
 Hans Poser (Philosoph) (1937–2022), deutscher Philosoph